Finale Kupa prvaka 1979. je bilo 24. po redu finale Kupa prvaka, koje je igrano 30. svibnja 1979. na stadionu Wembley u Londonu. U finalu su igrali engleski Nottingham Forest F.C. i švedski Malmö FF. Rezultatom od 1:0, pobijedila je engleska momčad.

Kup prvaka 1978./79. je imao mnogo sjajnih ekipa i utakmica, ali ovakvo finale ama baš nitko nije predvidio. Međutim, Malmö nije imao sreće s ozljedama, jer se ozljedilo više njihovih igrača, uključujući i kapetana Staffana Tappera. Zato je Malmö koristio taktiku Club Bruggea iz prošlogodišnjeg finala. Kako su obadva kluba bila ne tako moćna i jaka, tribine Olympiastadiona u Münchenu bile su slabo popunjene, a ni sama utakmica nije bila odvelike zanimljiva u nogometnom smislu. Zanimljiva priča o Nottingham Forestu je bila da su novce od osvojene lige 1978. potrošili na prvi milijunski transfer u britaniji, dovedevši Trevora Francisa. Njegov debi za klub bilo je upravo ovo finale, a zaigrao je zbog mnogih ozljeda u veznom redu Nottinghama. Francis je ujedno i jedini strijelac ovog finala.

Susret

Vanjske poveznice
Rezultati Kupa prvaka, RSSSF.com
Sezona 1978./79., UEFA.com
Povijest Lige prvaka: 1979.

Kup prvaka 1979.
Nogometne utakmice u Londonu